Szöul 25 kerületének egyike, a legkisebb területű, 15 gal. Itt található a szöuli városháza.



Nevezetességei
Itt található többek között a  palota, a  kapu, a  piac és a Namszan park egy része.

Források

További információk
 

Szöul kerületei